Натуральне число 1454
 1454 рік до нашої ери
 1454 рік нашої ери